Babki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Babki, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Babki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.